Штангль () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Штангль, Инноценц (1911—1991) — немецкий гимнаст.
 Штангль, Йозеф (1907—1979) — римско-католический епископ.
 Штангль, Маркус (; 1969—2020) — немецкий шахматист, гроссмейстер.
 Штангль, Франц (; 19081971) — гауптштурмфюрер СС, комендант концентрационных лагерей.
 Штангль, Штефан (род. 1991) — австрийский футболист, защитник футбольного клуба «Рапид» из Вены.